Le mal des montagnes peut désigner :
 le mal aigu des montagnes ;
 le mal chronique des montagnes ou maladie de Monge.

Références